Седьмой чемпионат Южной Америки прошёл в городе Монтевидео, столице Уругвая. Он стартовал 29 октября 1923 года матчем Аргентина — Парагвай, а завершился 2 декабря 1923 года матчем Уругвай — Аргентина.

Сборная Чили приняла решение не участвовать в соревновании. Победитель турнира, а им стала сборная Уругвая, получил путёвку на Олимпийский футбольный турнир 1924 года в Париже.

Участники 
  Аргентина
  Бразилия 
  Парагвай
  Уругвай (организатор)

Составы команд

Матчи

Чемпион

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
3 гола
  Висенте Агирре
  Педро Петроне

2 гола
  Блас Саруппо
  Нило

Ссылки 
 
 

Кубок Америки по футболу
1923 год в футболе
Октябрь 1923 года
Ноябрь 1923 года
Декабрь 1923 года
Международные соревнования по футболу в Уругвае
Чемпионаты Южной Америки в Уругвае
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
1923 год в Уругвае